147 километр — остановочный пункт Смоленского (Белорусского) направления Московской железной дороги в Можайском городском округе Московской области.

Описание 
Состоит из двух прямых низких боковых платформ, рассчитанных на 4 вагона и соединённых настилом.

Кассами и турникетами не оборудована.

Имеются металлические навесы.

Населённых пунктов поблизости нет, недалеко располагаются садовые некоммерческие товарищества: «Надежда», «Григоровка», «Полесье», «Сокол», «Катюша». До 1999 года между платформой 147 км и платформой Дровнино начиналось ответвление на Дровнинское карьероуправление (пути демонтированы, карьер заброшен).

До 18 мая 2015 года платформа имела прямое сообщение с Москвой с помощью электропоездов Гагарин-Москва и Вязьма-Москва. С 18 мая 2015 года на платформе останавливаются только электропоезда, следующие из Вязьмы либо Гагарина в Бородино или Можайск.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Фото платформы
 Платформа на сайте Wikimapia
 Расписание поездов, следующих через платформу

Остановочные пункты Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Можайского городского округа